Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Chengdu Open 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 24. bis 25. September 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 32 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Chengdu